Assayech (Irak)
 Assayech (Syrie)